Haus Maria steht für
Haus Maria in der Aue, Schloss bei Dabringhausen im Bergischen Land 
Haus Maria im Venn, Kloster in Stolberg bei Aachen 
 Haus Maria Rast, Herrenhaus in Euskirchen

Siehe auch
 Haus der Mutter Maria
 Haus Marien
 Haus Marienthal
 Marienhaus
 Marienhausen (Begriffsklärung)